La toccata est une composition de forme libre, généralement destinée aux instruments à clavier.

C'est également le titre de plusieurs œuvres :
 Toccata (1902) de Mili Balakirev ;
 Toccata (1917) de  Sergueï Prokofiev ;
 Toccata (1921) de Ferruccio Busoni ;
 Toccata (1932) d'Aram Khatchatourian ;
 Toccata pour instruments de percussion (1942) de Carlos Chávez ;
 Toccata du groupe Emerson, Lake and Palmer.